Микаэль Пьетрюс (; род.  года во Лез-Абиме, Гваделупа) — французский профессиональный баскетболист. Играл на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника. Был выбран под 11-м номером на драфте 2003 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». Его старший брат, Флоран (род. 1981), также был профессиональным баскетболистом, становился чемпионом Европы 2013 года в составе сборной Франции.

В сентябре 2005 года Микаэль Пьетрюс завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы в составе сборной Франции. В составе клуба «По-Ортез» стал чемпионом Франции в 2001 и 2003 годах, а также обладателем Кубка Франции в 2002 году.

Владеет английским и французским языками.

Карьера в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» 

В составе «Голден Стэйт Уорриорз» провёл 5 сезонов.

«Орландо Мэджик» 
В 2008 году перешёл в «Орландо Мэджик». В своём дебютном матче против «Атланта Хокс» набрал 20 очков. На протяжении всего сезона Пьетрус оставался ключевым игроком в команде. Свою лучшую игру провёл против «Даллас Маверикс», забив 5 трёхочковых бросков. В плей-офф Пьетрус помог «Орландо» дойти до финала, где «Мэджик» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Финикс Санз» 
18 декабря 2010 года Пьетрус был обменян вместе с Винсом Картером и Марцином Гортатом в «Финикс Санз» на Хедо Туркоглу, Джейсона Ричардсона и Эрла Кларка.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Франции
Игроки сборной Франции по баскетболу
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Метс де Гвайнабо»
Игроки БК «Нанси»